Chiesa di Maria Santissima del Soccorso – chiesa di Castellammare del Golfo
 Chiesa di Maria Santissima del Soccorso – chiesa di Giffone
 Chiesa di Maria Santissima del Soccorso – chiesa di Palmi
 Chiesa di Maria Santissima del Soccorso – detta Badia Nuova, chiesa di Trapani